

Розоґі — гміна в Щиценському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Розоґі — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Розоґі — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства